Isidorus van Alexandrië, neoplatonische filosoof die leefde rond 500 n. Chr.
Isidorus van Madrid (1070-1130), beschermheilige van de boeren
Isidorus van Sevilla (560-636), beschermheilige van het internet
Isidorus, zoon van Basilides, leefde 2e eeuw n. Chr.